«Країна мрій» — музичний альбом гурту «Воплі Відоплясова» (1994).
 «Країна Мрій» — міжнародний фестиваль етномузики, що проходить у Києві з 2004 року.
 «Країна мрій» — видавництво, що займається виданням та популяризацією україномовних книг, зокрема, дитячих.
 «Країна Мрій» — музичне видавництво, створено на базі етнічного фестивалю «Країна Мрій». Засновник — Олег Скрипка.